Charles Cotton peut désigner :
 Charles Cotton (1630-1687), un poète anglais ;
 Charles Cotton (1753-1812), un amiral anglais en service de la guerre d'indépendance américaine aux guerres napoléoniennes ;
 Charles Andrew Cotton (1885-1970), un géologue néo-zélandais.